Синяевина () — горный хребет в Черногории.

География 
Расположен в общине , на северо-востоке страны, в гористой её части, в паре сотен метров от границы с общиной Мойковац.

На северо-западе граничит с горным массивом Дурмитор.

Самый большой по площади хребет Черногории. Простирается от города Жабляк в одноимённой общине, а также каньонов рек Тушинье и Буковица на северо-западе до городов Колашин в одноимённой общине и Мойковац в одноимённой общине на юго-востоке; от каньона реки Тара и озера Забойско на северо-востоке до каньона реки Морача на юго-западе.

Несмотря на то, что центр хребта находится в общине Шавник, вся гора административно разделена между общинами Жабляк, Шавник, Колашин и Мойковац.

Большая часть хребта представляет из себя наклонное плато, снижающееся в северо-западную сторону.

На хребте находится огромное количество высокогорных пастбищ, однако, из-за огромной площади горы, она является наиболее труднодоступным местом в стране, поэтому там наблюдается нехватка питьевой воды.

Хребет образован известняком палеозойской и мезозойской эр.

Высочайшие пики 
Наиболее высокие пики хребта расположены на юге и окружают самый высокий пик — Бабин-Зуб.

Примечания

Литература 
 Мала енциклопедија Просвета. — 3-е изд. — Београд: Просвета, 1985. — ISBN 978-86-07-00001-2.
 Маркович, Йован Ч.. Енциклопедијски географски лексикон Југославије. — Сарајево: Свјетлост. — ISBN 978-86-01-02651-3.

Динарское нагорье
Горы Черногории